Обласов — русская фамилия. Женская форма — Обласова. Известные носители:

 Обласов, Александр Юрьевич (род. 1978) — российский актёр театра и кино
 Обласова, Кристина Александровна (род. 1984) — российская фигуристка